Rangström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 37 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Rangström
 Ture Rangström, flera personer
 Ture Rangström (dramatiker), född 1944, dramatiker och teaterchef
 Ture Rangström (tonsättare), 1884–1947, tonsättare
 Tuvalisa Rangström, född 1972, skådespelare och programledare

Släktförhållanden
Dramatikern Ture Rangström är sonson till tonsättaren samt far till skådespelaren Tuvalisa Rangström.

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter